Plouhinec kan syfta på:
 Plouhinec, Finistère
 Plouhinec, Morbihan